Dies ist eine Liste der Bürgermeister von Pittsburgh, der zweitgrößten Stadt im US-amerikanischen Bundesstaat Pennsylvania.

Quelle 
 Office of Prothonotary; Allegheny County, Pennsylvania

!
Pittsburgh
Burgermeister Pittsburgh